La Vanguardia hace referencia a varios artículos:

Periódicos 
 La Vanguardia, fundado en 1881 en Barcelona (España).
 La Vanguardia, fundado en 1894 en Buenos Aires (Argentina).
 La Vanguardia, fundado en 1910 en Manila (Filipinas) y desaparecido en 1944.
 Vanguardia, fundado en 1919 en Bucaramanga (Colombia).
 Vanguardia, fundado en 1975 en Saltillo (México).

Lugares en Argentina 
 La Vanguardia (Buenos Aires), paraje rural de la provincia de Buenos Aires.
 La Vanguardia (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe.
 Estación La Vanguardia, estación de ferrocarril en La Vanguardia (Santa Fe).

Organizaciones 
 La Vanguardia, organización chilena de extrema derecha activa entre 2019 y 2020.
 Vanguardia Organizada del Pueblo, grupo armado chileno de ultraizquierda activo entre 1968 y 1971.
 Vanguardia Popular, partido comunista costarricense fundado en 1931.
 Vanguardia Popular Revolucionaria, organización guerrillera brasileña marxista-leninista que operó entre 1966 y 1972.
 Vanguardia Popular Socialista, partido político chileno de izquierda que existió entre 1939 y 1942.
 Vanguardia Revolucionaria, partido político peruano marxista fundado en 1965 y disuelto en 1983.